Фенилнатрий — металлоорганическое соединение натрия с формулой NaCH, бесцветные кристаллы, самовоспламеняющиеся на воздухе.

Получение 
 Реакция дифенилртути и металлического натрия:
 

 Реакция хлорбензола и металлического натрия:
 

 Реакция этилнатрия с бензолом:

Физические свойства 
Фенилнатрий образует бесцветные кристаллы, самовоспламеняющийся на воздухе. При медленном окислении флуоресцирует.
Устойчивый к нагреванию.

Химические свойства 
 Реагирует с водородом:
 

 Реагирует с этанолом:

Применение 
Находит ограниченное применение в органическом синтезе.

Примечания

Литература 
 
 

Натрийорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения